USS Wolverine — кораблі ВМС США.

  USS Wolverine (IX-31) — колишній пароплав USS Michigan (1843), перейменований на «USS Wolverine (IX-31)» у 1905 році. На службі протягом 1844-1912 років.
 USS Wolverine (IX-64) — навчальний авіаносець. На службі протягом 1942-1945 років.

 
Назви військових кораблів США